Miejscowości w USA:
 Indian Village – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
Gminy w USA:
 Indian Village (ang. Indian Village Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama